Münzenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Franz August Münzenberger (1833–1890), deutscher katholischer Geistlicher in Frankfurt am Main
 Ferdinand Münzenberger (1846–nach 1890), deutscher Architekt
 Georg Münzenberger (1804–1870), deutscher Kupferstecher, Lithograf und Zeichenlehrer
 Heinrich Caspar Münzenberger (1764–1831), deutscher lutherischer Geistlicher in Lübeck
 Peter Hermann Münzenberger (1803–1886), deutscher lutherischer Geistlicher in Lübeck

Siehe auch:
 Münzberger 
 Münzenberg (Begriffsklärung) 
 Münzberg